La canzone del cuore (Lady of the Pavements), film diretto da D.W. Griffith (1929)
La canzone del cuore (Die Stimme des Herzens), film diretto da Karl Heinz Martin (1937)
La canzone del cuore, film diretto da Carlo Campogalliani (1955)